Rockland Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Rockland Farm (Carroll County, Maryland), ID-Nr. 86001730
 Rockland Farm (Washington County, Maryland), ID-Nr. 78001483